Landesregierung Voves steht für folgende Regierungen der Steiermark:

 Landesregierung Voves I (2005–2010)
 Landesregierung Voves II (2010–2015)